Мидлотијан има више значења:
 Мидлотијан (Шкотска)
 Мидлотијан (Мериленд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Мидлотијан (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Мидлотијан (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис